Кийов — ім'я кількох місць:

 Кийов — місто в Південно-Моравському регіоні (округ Годонін).
 Кийовське передгір'я — частина Карпат.
 Кийов аеропорт
 Кийов, село в регіоні Височина (Ждяр-над-Сазавою (округ))
 Кийов — пік (702 м) на гребені Арнолецьких гір.
 Кийов, село в регіоні Височина (Гавлічкув Брод (округ))
 Кийов — село в районі Красна Липа в окрузі Дечин
 Кийов — невелике село, частина села (муніципалітету) Буженіце, округу Пельгжимов.
 Кийов — мале село, частина муніципалітету Задні Ходов в окрузі Тахов.
 Кийовська гребля
 Кийов — руїни граду в Малешіце в Пльзень-город

 Кийов — село в Словаччині, Старолюбовняському окрузі Пряшівського краю.
 Кийов — пік (821 м) у Вігорлатських горах (Vihorlatské vrchy).
 Кийов — притока річки Ондава
 Кийов — котеджне селище біля Вініанскего озера, округ Михайлівці.

Див. також 
 Київ (значення)
 Києво (значення)
 Київці (значення)
 Київка (значення)
 Київське (значення)
 Києвець
 Кий (острів)
 Лівов